

Geografia
 
 Devon – città dell'Alberta
 Isola di Devon – isola del Nunavut
 
 Devon – contea dell'Inghilterra 
 Devon – fiume della contea di Nottinghamshire, Inghilterra (pronuncia )
 
 Devon – census-designated place della Contea di Chester, Pennsylvania
 
 Devon – città della municipalità locale di Lesedi (Sudafrica)

Onomastica
 Devon – variante del nome proprio di persona Devin

Persone 
 Devon – attrice pornografica statunitense
 Devon – rapper canadese

Altro
 Devon – razza bovina
 Devon SPA – azienda immaginaria dei Pokémon